Абрамашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Абрамашвили, Исай Александрович (1920—1964) — советский футболист.
 Абрамашвили, Николай Георгиевич (1918—1942) — лётчик, Герой Российской Федерации (посмертно).
 Абрамашвили, Ясон (род. 1988) — грузинский горнолыжник.

См. также 
 Абрамишвили